Francesco Capuano di Manfredonia - astronomo italiano
Francesco Capuano (pittore) - pittore italiano attivo a Napoli